Con il nome di Cristina di Svezia si identificano:

Cristina Ingesdotter di Svezia (†1122) – figlia del re di Svezia Ingold I e della di lui consorte Elena; sposò il Granduca di Kiev Mstislav I.
Cristina di Svezia (1626-1689) – figlia del re di Svezia  Gustavo II Adolfo e di Maria Eleonora del Brandeburgo; fu regina di Svezia dal 1632 al 1654 e ultimo esponente del Casato di Vasa.
Cristina di Svezia (1943) – figlia del principe ereditario Gustavo Adolfo di Svezia e della principessa Sibilla di Sassonia-Coburgo-Gotha.